

A–C
A
  Muhammadqodir Abdullayev
  Arthur Abraham
  David Ajrapetyan
  Alekszandr Alekszejev
  Ali Alijev
  Elchin Alizade
  Mohammed Ali
  Davidson Andeh
  Demetrius Andrade
  Lorenzo Aragón
    Jurij Arbacsakov
  Mahamed Ariphadzsijev
  McJoe Arroyo
  McWilliams Arroyo
  Baktijar Artajev
  Brahim Asloum
  Abbos Atoyev
  Selçuk Aydın
B
  Badari Tibor
  Roberto Balado
  Georgij Balaksin
  Andrej Balanov
  Balzsay Károly
  Yan Barthelemí
  Alfonso Blanco
  Bedák Pál 
  Bedák Zsolt
  Michael Bennett
  Artur Beterbijev
  Tyrell Biggs
  Willy Blain
  Botos András
  Manat Buncsamnong
  Lucian Bute
C
  Roberto Cammarelle
  Adnan Catic
  Eddie Chambers
  Cou Si-ming 
  Ruszlan Csagajev
  Rahim Csahkijev
  Csang Hsziao-ping 
  Csík Tibor

D–G
D
  Szerhij Danilcsenko
  Howard Davis
   James Degale
  Oscar De La Hoya
  Szerhij Derevjancsenko
  Adrian Diaconu 
  Muhtarhan Dildabekov
  Szerhij Docenko
  Leonard Doroftei 
  Alfredo Duvergel
  Szerhij Dzindziruk
E
  Énekes István
  Erdei Zsolt
  Angel Espinosa
  Frédéric Esther 
F
  Giacobbe Fragomeni
   Carl Froch
G
  Gajdarbek Gajdarbekov
  Yuriorkis Gamboa
  Ramón Garbey
   Frankie Gavin
  Gedó György
  Borisz Georgijev
  Vjacseszlav Glazkov
  Andrej Gogoljev
  Gennagyij Golovkin
  José Gómez
  Julio César González
  Paul Gonzales
  Kenneth Gould
  Jorge Gutiérrez

H–K
H
  Havazsi Hacigov
  Utkirbek Hajdarov
  Harangi Imre
  Ángel Herrera
   David Haye
  Jorge Hernández
  Juan Hernández Sierra
  Ariel Hernández
  Yoan Pablo Hernández
  Adolfo Horta
  Alekszandr Hrisztov
  Marco Huck
I
  Jermahan Ibraimov
  Szultan Ibragimov
  Richard Igbineghu
  Sahin Imranov 
J
    Alekszandr Jagubkin
  Jaroslavas Jakšto
   Vjacseszlav Janovszkij
  Yudel Johnson

K
  Kajdi János
  Szomlak Kamszing
  Georgi Kandelaki
  Káté Gyula
  Szergej Kazakov
   Amir Khan
  Yakup Kilic
  Adem Kilicci 
  Mario Kindelán
   Jyri Kjäll
  Olekszandr Kljucsko
  Vlagyimir Klicsko
  Kocsis Antal
  Matvej Korobov
  Andrij Kotelnik
   Kovács István
  Gennagyij Kovaljov
  Rudolf Kraj
  Steffen Kretschmann

L–O
L
  Jake LaMotta
  Erislandi Lara
  Alekszandr Lebzjak
  Juan Carlos Lemus
  Attila Levin
  Alekszej Lezin
  Vaszil Lomacsenko
  Diógenes Luna
  Zoltan Lunka
M
   Enzo Maccarinelli
  Jevgenyij Makarenko
  Raimkul Malakbekov
  Alekszandr Maletin
  Szamir Mammadov
  Rogelio Marcelo
  Rocky Marciano
   Agaszi Mammadov / Agasi Agagüloglu
   Dariusz Michalczewski
  Ivajlo Marinov
  Kavacsi Maszacugu 
    Oleg Maszkajev
  Henry Maske
  Torsten May
  John M'bumba
  Arnaldo Mesa
   Joseph Murray
O
  Orbán László (ökölvívó)
  Patrizio Oliva
  Sven Ottke
  Nordine Oubaali

P–S
P
  Albert Pakejev
    Ramaz Paliani
  Giovanni Parisi
   Mate Parlov 
  Papp László
  Daniel Petrov
  Vincenzo Picardi 
  Denisz Pojacika
  Vicsan Ponlit
  Alexander Povernov
  Alekszandr Povetkin
R
  Rustamhodza Rahimov
  Ramiro Reducindo 
  Guillermo Rigondeaux
  Roman Romancsuk
  Maikro Romero
  Pablo Romero
  Marco Rudolph
  Clemente Russo
  Szvilen Ruszinov
S
  Sinan Samil Sam
   Bradley Saunders
  Félix Savón
  Torsten Schmitz
  Daugirdas Semiotas
  Dimitar Siljanov
  Marian Simion
  Jerkibjan Sinalijev
  Marijo Sivolija
  Odlanier Solís
  Sixto Soria
  Teófilo Stevenson
  Felix Sturm
   Nurhan Suleymanoglu
  Rusztam Szajdov
  Oleg Szaitov
  Szerik Szapijev
  Bakit Szarszekbajev
  Bekzat Szattarhanov 
  Albert Szelimov
  Vlagyimir Szidorenko
  Iszmail Szillah
  Bahodirzson Szultanov

T–Z
T
  Vitali Tajbert
  Andreas Tews
  Jérôme Thomas
  Szerafim Todorov
  Török Gyula 
  Alekszej Tyiscsenko
  Iszlam Timurzijev
U
  Yordenis Ugas
V
  Domenico Valentino
  Nyikolaj Valujev
  Arnold Vanderlyde
  Vastag Ferenc
  Héctor Vinent
  Szergej Vodopjanov 
W
  Andre Ward
  Raushee Warren
Z
  Viktor Zujev
  Andreas Zülow
  Galib Zsafarov
  Jerdosz Zsanabergenov
  Vaszilij Zsirov
  Bolat Zsumadilov

!